Briat ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Briat (* 1966), französischer Schauspieler
 Sébastien Briat (1982–2004), französischer Atomkraftgegner